Rough peut désigner :
 Rough est un manga ;
 Rough est une île d'Écosse ;
 Rough est une rivière de Nouvelle-Zélande ;
 Rough est un terme utilisé au golf :
 Rough est un mot anglais qui signifie « esquisse ». En arts graphiques, plus spécifiquement, c'est une illustration destinée à simuler l'aspect d'une photographie avant que celle-ci ne soit effectivement réalisée. Un roughman est un spécialiste de ce travail, qui s'effectue généralement avec des feutres 
 Rough, est un album studio solo de Tina Turner sorti en septembre 1978.

Voir aussi 
 RoughSketch, DJ japonais.

Liens externes